Kuchar oder Kuchař ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kuchar, österreichische Gerechte unter den Völkern
 Friedrich Kuchar (1940–2004), österreichischer Politiker (FPÖ)
 George Kuchar (1942–2011), US-amerikanischer Filmregisseur
 Jan Křtitel Kuchař (1751–1829), tschechischer Organist und Komponist
 Matt Kuchar (* 1978), US-amerikanischer Profigolfer
 Raimund Kuchar (1909–1968), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter
 Tomáš Kuchař (* 1976), tschechischer Fußballspieler
 Tomasz Kuchar (* 1976), polnischer Rallyefahrer
 Wacław Kuchar (1897–1981), polnischer Sportler
 Werner Kuchar (1971–2013), deutscher römisch-katholischer Priester und Schriftsteller